Амурка может означать:

 Амурка — река.
 Амурка — водянистая жидкость, отстой оливкового масла.
 Амурка — сорт вишни войлочной.